Гнедин — русская фамилия и топоним:

Известные носители 
 Гнедин, Александр Васильевич (род. 1957) — русский математик, профессор Утрехтского университета
 Гнедин, Василий Тихонович (1902—1947) — советский военачальник, полковник.
 Гнедин, Виктор Александрович (1914—1977) — участник Великой Отечественной войны, майор. Герой Советского Союза.
 Гнедин, Дмитрий Титович (1818—1885) — земский и общественный деятель.
 Гнедин, Евгений Александрович (1898—1983) — советский дипломат, писатель, журналист и политолог, правозащитник, участник диссидентского движения.
 Гнедин, Пётр Виссарионович (1893—1962) — советский военачальник, генерал-майор.
 Гнедин, Юрий Николаевич (1935—2018) — физик, действительный член РАЕН, лауреат премии имени А. А. Белопольского.



Топоним 
 Гнедин — село в Бориспольском районе Киевской области Украины.

В литературе 
 Сергей Александрович Гнедин — главный персонаж дилогии Андрея Белянина «Моя жена — ведьма».